193 км, 193-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 населённые пункты
 Каза́рма 193 км — упразднённый посёлок сельского типа в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.
 Железнодорожная Казарма 193 км — населённый пункт в Первомайском районе Алтайского края, входит в состав Сибирского сельсовета.
 железнодорожный объекты

Молдова 
 193 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Молдавская железная дорога. Код 394227

Россия 
 193 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 840522
 193 км (платформа, Куйбышевская железная дорога) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская (Республика Башкортостан). Код 654237
 193 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 226619
 193 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 187946
 193 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область). Код 178434
 193 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Саратовская область). Код 606252
 193 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 595931

Украина 
 193 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 450619
 193 км — разъезд, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 447227